

Histoire 
La famille Lynch est l'une des quatorze familles de marchands qui ont dominé la vie politique, commerciale et sociale de la ville de Galway en Irlande, depuis le milieu du  jusqu'à la fin du .

Blason :
D'azur au chevron d'or accompagné de 3 trèfles du même cimier ; un lynx passant d'argent.

Devise :
Semper Fidelis (toujours fidèle).

Patronyme 
 (ordre alphabétique)
 Aidan Lynch (1977-), footballeur irlandais.
 Albert Lynch (1860-1912), peintre français.
 Andrea Lynch (1952-), athlète britannique.
 Barton Lynch (1963-), surfeur australien.
 Becky Lynch (1987-), catcheuse irlandaise.
 Benny Lynch (1913-1946), boxeur britannique.
 
 Carmen Lynch (1988-), actrice et humoriste américaine.
 Charles Lynch (1736-1796), colonel, juge et homme politique américain.
 David Lynch (1946-), réalisateur de cinéma américain.
 David Lynch (1929-1981), chanteur américain.
 Denis Lynch (1976-), cavalier irlandais de saut d'obstacles.
 Derek Lynch (1971-), pilote automobile, promoteur et directeur de courses canadien. 
 Dov Lynch (1970-), diplomate, essayiste et romancier irlandais.
 Édouard Lynch (19?-), historien français, spécialiste du socialisme, du syndicalisme contemporain et de l'histoire du monde rural.
 Elisa Lynch (1835-1886), aventurière et compagne du dictateur du Paraguay Francisco Solano López.
 Elizabeth Lynch (?-1794), imprimeuse, papetière et « libraire irlandaise auprès de la cour ».
 Evanna Lynch (1991-), actrice irlandaise.
 Frank Worthington Lynch (1871-1945), gynécologue américain.
 Francis Melville-Lynch (1917-1989), aviateur français
 George Lynch (1954-), guitariste de rock et auteur-compositeur américain.
 Helen Lynch (1900-1965), actrice américaine du cinéma muet.
 Holly Lynch (1986-), femme politique travailliste britannique. 
 Isidore de Lynch (1756-1838), maréchal de camp puis lieutenant général français.
 Jack Lynch (1917-1999), homme politique irlandais, Premier ministre entre 1966 et 1973 puis entre 1977 et 1979.
 Jair Lynch (né en 1971), gymnaste artistique américain.
 James Lynch (1982-), guitariste américain.
 Jane Lynch (1960-), actrice américaine.
 Jay Lynch (1945-2017), dessinateur américain de comics underground.
 Jean-Baptiste Lynch (1749-1835), maire de Bordeaux, pair de France.
 Jeffrey Lynch, réalisateur, animateur et graphiste américain.
 Jennifer Lynch (1968-), réalisatrice de cinéma américain, fille de David Lynch.
 Jeremie Lynch (1991-), footballeur international jamaïcain.
 Jessica Lynch (1983-), soldat de première classe de l'US Army.
 Jim Lynch (1961-), écrivain américain.
 
 Joel Lynch (1987-), footballeur anglais.
 
 John Lynch, personnage de comics, leader de Gen13.
 John Lynch (né en 1952), homme politique américain.
 John Lynch (1961-), acteur nord-irlandais.
 John Lynch (1798-1884), essayiste canadien.
 John Carroll Lynch (1963-), acteur américain.
 John Douglas Lynch (1942-), zoologiste américain.
 John Joseph Lynch (1816-1888), archevêque de Toronto de 1870 à 1888.
 John Mary Lynch (1917-1999), dit Jack Lynch, homme politique irlandais.
 Kelly Lynch (1959-), actrice américaine.
 Ken Lynch (1910-1990), acteur américain. 
 Kenny Lynch (1938-2019), acteur et compositeur britannique.
 Kermit Lynch (1941-), marchand de vins, écrivain et musicien américain.
 Kerry Lynch (1957-), spécialiste américain du combiné nordique.
 
 Lashana Lynch (1987-), actrice britannique. 
 Loretta Lynch (1959-), femme politique américaine.
 Marshawn Lynch (1986-), joueur de football américain.
 Michael Lynch (1948- ), sociologue des sciences et technologies américain.
 Michael Patrick Lynch (1966-), professeur de philosophie américain.
 Nancy Lynch (1948-), chercheuse en informatique américaine.
 Pam Lynch, femme politique canadienne. 
 Patricia Lynch (1894–1972), journaliste et femme de lettres irlandaise, auteure de littérature d'enfance et de jeunesse.
 Patrick James Lynch (1962-), illustrateur irlandais.
 
 Paul Lynch (1946-), réalisateur britannique.
 Paxton Lynch (1994-), américain joueur professionnel de football américain. 
 Ricardo Lynch (1984-), cycliste sur piste jamaïcain.
 Richard Irwin Lynch (1850-1924), botaniste américain.
 Richard Lynch (1936-2012), acteur américano-irlandais.
 Richard Lynch Garner (1848-1920), zoologiste américain. 
 Ross Lynch (1995), acteur et chanteur américain.
 Scott Lynch (1978-), auteur américain de fantasy.
 Sean Lynch (1934-1979), acteur britannique.
 Sean Lynch (1942-), joueur de rugby à XV irlandais.
 Shola Lynch (1966-), réalisatrice américaine.
  (1955-), batteur (Tom Petty and the Heartbreakers), compositeur et directeur artistique américain.
 
 Susan Lynch (1971-), actrice irlandaise.
 
 Thomas Lynch (mort en 1684), gouverneur de la Jamaïque.
 Thomas Lynch (1727-1776), homme politique américain, délégué au Stamp Act Congress puis au Continental Congress.
 Thomas Lynch Junior (1749-1779), homme politique américain, signataire de la Déclaration d'indépendance des États-Unis.
 Thomas-Michel Lynch (1754-1840), homme politique français, député au Conseil des Cinq-Cents.
 Thomas Lynch dit Tom Lynch, joueur américain de football, international en 1934-1935.
 Valeria Lynch (1952-), chanteuse et actrice argentine.
 William Lynch (1712), esclavagiste aux Antilles.

Géographie 

 Lac Lynch, lac du Québec.

 The Lynch, île de la Tamise en Angleterre.

 Lynch, ville du Kentucky,

Châteaux 
 Château Lynch-Bages, grand cru français.
 Château Lynch-Moussas, grand cru français.

Institutions, divers 
 Lynch, groupe de metal visual kei japonais formé en 2004. 
 Loi de Lynch autorisant le lynchage aux États-Unis.
 Merrill Lynch, société financière américaine.
 Prix Lynch-Staunton,, décerné annuellement à des artistes canadiens.
 Syndrome de Lynch, maladie génétique familiale prédisposant entre autres au cancer du côlon. 
 Fondation David-Lynch, fondation créée par le cinéaste David Lynch. 
 The Lynch, petite île de la Tamise en Angleterre.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais
Patronyme irlandais